«Хо́ффенхайм» () — немецкий профессиональный футбольный клуб, основанный в 1899 году и представляющий бывшую деревню Хоффенхайм (население 3000 человек), которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. С сезона 2008/09 клуб играет в Бундеслиге.

История 

Футбольный клуб «Хоффенхайм 1899» основан 1 июля 1899 года как спортивное общество, объединявшее несколько видов спорта: гимнастика, волейбол, борьба и другие. Футбол также был представлен в данном обществе, но долгое время не был на ведущих ролях. Футбольная команда на протяжении целого столетия выступала в низших любительских лигах.

До 1989 года играл в Бециркслиге (Bezirksliga, седьмой дивизион в тогдашнем немецком футболе). В сезоне 1988/89 занял последнее место в седьмом дивизионе и вылетел в Kreisklasse A.

После вылета в низшую лигу, миллиардер Дитмар Хопп, сам в юности игравший за «Хоффенхайм», начал спонсировать клуб. Поначалу он выделил 10 000 немецких марок на новые мячи и тренировочное оборудование. В сезоне 1989/90 клуб выиграл турнир Крайсклассе и вернулся в Бециркслигу, в которой на следующий сезон также занял первое место. В 1990—1996 годах «Хоффенхайм» играл в Ландеслиге (Landesliga, 6-й дивизион), в 1996 году клубу удалось выиграть и эту лигу, перейдя в Фербандслигу. В 2000 году «Хоффенхайм» выиграл Фербандслигу, перешёл в Оберлигу, где в первом же сезоне занял первое место.

За два сезона, с 1999 по 2001 год, клуб поднялся из районной лиги в региональную лигу (аналог второго дивизиона). Таким образом, в сезоне 2001/02 клуб добрался до третьего дивизиона — Регионаллиги, впереди которой в Германии находятся только обе Бундеслиги. В сезоне 2001/02 клуб занял 13-е место в Регионаллиге, в сезонах 2002/03 и 2003/04 — пятое, в 2004/05 — седьмое, в 2005/06 — четвёртое.

В сезоне 2002/03 «Хоффенхайм» впервые успешно квалифицировался в Кубок Германии. Победив «Гройтер Фюрт» в 1/32 финала (4:1), они были остановлены Кёльном в 1/16 (1:5).

2003/04 был сезоном, в котором о деревенском клубе под меценатством миллиардера узнала вся Германия: в Кубке Германии «Хоффенхайм» обыграл «Айнтрахт» Трир (4:3), «Карлсруэ» (4:0), леверкузенский «Байер» (3:2 — первый официальный матч хоффенхаймцев против представителя Бундеслиги) и добрался до четвертьфинала, в котором уступил «Любеку» (0:1).

В сезоне 2006/07, совершив мощный рывок во втором круге чемпионата, «Хоффенхайм» занял второе место в Регионаллиге и перешёл во Вторую Бундеслигу. Выход в лигу выше привёл к тому, что клубу понадобился новый стадион (старый «Стадион имени Дитмара Хоппа» был рассчитан на 6000 зрителей). Первую половину сезона 2008/09 клуб провёл на стадионе в Маннгейме. Со второй половины сезона 2008/09 «Хоффенхайм» играл на новом стадионе «Райн-Неккар-Арена» в Зинсхайме, рассчитанном на 30 000 зрителей.

Сезон 2007/08 прошёл для «Хоффенхайма» очень удачно: второе место во Второй Бундеслиге и переход в высший дивизион немецкого футбола; четвертьфинал в Кубке Германии. В этом сезоне был установлен рекорд Второй Бундеслиги по сумме за трансфер футболиста: Карлос Эдуардо был куплен за 8 миллионов евро. Всего сумма, вложенная Хоппом в клуб с 1989 года, оценивается в 150—200 миллионов евро.

В Бундеслиге 2008/09 команда с 7 по 21 тур занимала первые два места в турнирной таблице, сенсационно стала «Осенним чемпионом», набрав 35 очков, нападающий босниец Ведад Ибишевич возглавлял список бомбардиров чемпионата. Но после зимних каникул у команды начался спад из-за травм игроков, в первую очередь выбывшего до конца чемпионата Ибишевича. В итоге в свой дебютный сезон «Хоффенхайм» занял 7 место с 55 очками.

В сезоне 2012/13 команда заняла 16 место, и только в стыковых матчах против «Кайзерслаутерна» сумела сохранить прописку в Бундеслиге на следующий сезон. В сезоне 2013/14 клуб занял место в середине таблицы (9-е), немного улучшив результат в сезоне 2014/15 — 8-е.

В сезоне 2016/17 команда добилась лучшего результата заняв 4 место, набрав 62 очка. Одержали 16 побед, 14 матчей закончились вничью, и всего 4 поражения. Не проиграв ни одного матча на домашнем стадионе. Этот успех обеспечил выход в Раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018. Однако уже в следующем сезоне, 2017/18, «Хоффенхайм» превзошёл его, заняв 3-е место в Бундеслиге и квалифицировавшись в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019 напрямую. По результатам жеребьёвки, клуб попал в группу «F» с английским Манчестер Сити, французским Лионом и украинским Шахтёром. Не одержав ни одной победы в каждом из туров, «Хоффенхайм» занял последнее место в группе.

В сезоне 2018/19 на пост главного тренера пришёл Алфред Схрёдер, работавший ассистентом Юлиана Нагельсмана, который покинул клуб летом.

Достижения 
 Чемпионат Германии
 Бронзовый призёр: 2017/18
 Вторая Бундеслига
 Вице-чемпион: 2007/08

Стадион 

Вторую часть сезона 2008/09 «Хоффенхайм» играл на новом стадионе «Райн-Неккар-Арена». Владельцу клуба постройка арены обошлась в 60 миллионов евро.

Вмещает стадион 30 150 зрителей, из них 9150 — стоячие места. На международные матчи стоячие места могут быть переоборудованы в сидячие, из-за чего вместимость стадиона уменьшается до 25 641 места.

Текущий состав 
По состоянию на 8 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Трансферы 2022/2023

Лето

Пришли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Зима

Пришли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Тренерский штаб 
По состоянию на 14 февраля 2023 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба